Битва при Адрианополе (378) — важнейшее сражение римско-готской войны 377—382 гг.

Другие, менее известные, сражения около города Адрианополя:
 Битва при Адрианополе (313) — между войсками римских императоров Лициния и Максимина Дазы, в период гражданской войны.
 Битва при Адрианополе (324) — между войсками римских императоров Лициния и Константина I, в период гражданской войны.
 Битва при Адрианополе (718)
 Осада Адрианополя (813) — осада византийского Адрианополя войсками Болгарского царства (Крум Грозный).
 Битва при Адрианополе (914)
 Битва при Адрианополе (970)
 Битва при Адрианополе (1003)
 Битва при Адрианополе (1014)
 Битва при Адрианополе (1205) — между рыцарями 4-го крестового похода (Балдуин I) и объединенным болгаро-половецким войском (Калоян).
 Битва при Адрианополе (1254) — между армией Болгарского царства (Михаил I Асень) и Никейской империей (Феодор II Ласкарис).
 Битва при Адрианополе (1255)
 Битва при Адрианополе (1355)
 Битва при Адрианополе (1361/65 ?) — между византийской армией и турками-османами (Мурад I).
 Битва при Адрианополе (1829)
 Осада Адрианополя (1912-13) — осада османского Адрианополя войсками Балканского союза, Первая Балканская война.
 Битва при Адрианополе (июль 1913)